Алексе́й Си́доров: 
 Сидоров, Алексей Васильевич (род. 1969) — российский биатлонист.
 Сидоров, Алексей Владимирович (1971—2003) — журналист, жертва громкого заказного убийства.
 
 Сидоров, Алексей Леонидович (род. 1968) — российский режиссёр, продюсер и сценарист.
 Сидоров, Алексей Семёнович (1892—1953) — советский учёный, филолог и этнограф, специалист по языку и культуре коми.